Samsung 10,000 is een ontwerp van boorschepen van Samsung Heavy Industries. Het eerste schip van dit ontwerp was de Saipem 10000 en zo wordt het ontwerp ook wel genoemd. Latere versies hebben een deplacement van 96.000 ton, zodat deze ook wel Samsung 96K worden genoemd. Het is ontworpen voor waterdieptes van 10.000 en 12.000 voet (3050-3650 m). Het is uitgerust met een dubbele boortoren en heeft een dynamisch positioneringssysteem. Het heeft een opslagcapaciteit van 140.000 vaten olie wat het in staat stelt om uitvoeriger puttesten uit te voeren.

Samsung 10,000-serie 

Boorschip